Русце може да се отнася за:

 Русце, село в община Враня, Сърбия;
 Русце, село в община Буяновац, Сърбия.